Теакал има више значења:

 Теакал (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Теакал (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику